Анте Павелич — провідник усташівського руху, очільник пронацистської Незалежної держави Хорватії (1941—1945).
 Анте Павелич — хорватський політик, заступник голови Національної ради Держави словенців, хорватів і сербів
 Іван Павелич — югославський футболіст, плавець і тенісист. Чемпіон Югославії з футболу.
 Марк Павелич — американський хокеїст, олімпійський чемпіон.
 Марті Павелич — канадський хокеїст, чотириразовий володар Кубка Стенлі.
 Радован Павелич — югославський футболіст. Чемпіон Югославії.